Печатный двор:
 Московский печатный двор
 Печатный двор Киево-Печерской лавры
 Печатный двор имени А. М. Горького